Un tipus de fruit, anomenat tècnicament cariòpside, típic dels cereals;
 Per extensió, als cereals mateixos o qualsevol llavor
 Gra: tros petit, més o menys rodó, d'una substància qualsevol, especialment el perforat per enfilar-lo. Vegeu granadura.
 Gra (unitat de massa) usades en farmàcia, en els sistemes imperial, valencià, català i el castellà, hui obsoletes;
 Gra mètric, unitat de mesura usada en joieria, equivalent a l'habba àrab.
 Gra de la pel·lícula fotogràfica, vegeu granularitat
 Gra (lesió), lesió cutània produïda per l'obstrucció per sèu i ceratina del canal del fol·licle pilós 
 Gra (mineral), estructura d'una roca formada per menuts elements perceptibles a primera vista.
 Mida de gra, estructura d'una roca formada per menuts elements perceptibles a primera vista.
 Gra (Torrefeta i Florejacs), poble del terme de Torrefeta i Florejacs, a la comarca de la Segarra

Referències